L'espressione Coppa dei Campioni era usata, sino agli anni '90, per indicare la massima competizione continentale in sport di squadra: generalmente strutturata con l'eliminazione diretta, vedeva la partecipazione delle squadre campioni nazionali. La vittoria del torneo conferiva il titolo continentale; in tempi più recenti, la manifestazione è stata sostituita dalla Champions League.

Il termine è stato usato nelle seguenti competizioni:

Calcio 
 Coppa dei Campioni d'Europa, dal 1955 al 1992, poi rinominata UEFA Champions League 
 Coppa dei Campioni del Sudamerica, disputata nel 1948 e poi rimpiazzata dalla Coppa Libertadores

Hockey su pista 
 Coppa dei Campioni, dal 1965 al 1996, ora chiamata CERH European League

Hockey su ghiaccio 
 Coppa dei Campioni, dal 1965 al 1997, ora nota come European Hockey League

Rugby a 15 
 Coppa dei Campioni d'Europa FIRA, disputata dal 1961 al 1967.

Note

Pagine correlate 
 Champions League (disambigua)
 Coppa Europa